Hajdu oder Hajdú ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Hajdu (1932–2016), israelischer Komponist
 Balázs Hajdú (* 1975), ungarischer Segler 
 Daniel Hajdu (* 1964), deutscher Fernseh- und Theaterschauspieler
 David Hajdu (* 1955), US-amerikanischer Musikjournalist, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Étienne Hajdú (1907–1996), französischer Bildhauer und Reliefkünstler
 Gábor Hajdú (* 1989), ungarischer Handballspieler
 Georg Hajdu (* 1960), deutscher Komponist ungarischer Abstammung
 Gyula Hajdú (auch Julius Hajdu; 1886–1969 oder 1973), ungarischer Rechtsanwalt und Schriftsteller

 Jonatán Hajdu (* 1996), ungarischer Kanute 
 Klára Hajdu (* 1982), ungarische Jazzmusikerin
 Mihály Hajdú (1909–1990), ungarischer Komponist
 Péter Hajdú (* 1995), ungarischer Handball- und Beachhandballspieler
 Rose Hajdu (* 1956), deutsche Architekturfotografin
 Szabolcs Hajdu (* 1972), ungarischer Regisseur und Drehbuchautor
 Tom Hajdu (* vor 1993), kanadischer Filmkomponist, siehe Tomandandy

Siehe auch:
 Haidu
 Hajduk
 Heiducken